Ruslana () je ženské rodné jméno, které nosí více osobností:
 Ruslana – ukrajinská zpěvačka a vítězka Eurovision Song Contest 2004
 Ruslana Koršunovová – kazachstánská modelka ruského původu
 Ruslana Pysanka – ukrajinská herečka

Související články 
 Ruslan

Reference 

Ženská jména